Greben est un toponyme qui peut désigner :
Greben, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
l'île de Greben, en Croatie ;
le Greben, une montagne de Serbie.